Indikatorplanter er planter, som afslører forskellige træk ved den jord, de vokser i.

Planternes udbredelse afhænger af, hvilke nicher de er tilpasset. Det gør, at man kan bruge dem som målestokke for vilkårene på stedet:

 Jordbundsforholdene (jordtype, pH, lv, gødningsindhold)
 Klimaforhold (makroklima, mesoklima og mikroklima)
 Konkurrencebetingelser (allelopati, lyskonkurrence, dyrkningsmetoder, sygdomme og skadedyr)

Når man prøver at bedømme en jords tilstand ved at se på ukrudtsbestanden, skal man være opmærksom på, at kun de meget hyppigt forkommende eller dominerende arter siger noget pålideligt om jordens tilstand. Tilsvarende fortæller de flerårige planter ofte mest om jordens tilstand, som den var, da planterne etablerede sig i den.

Indikatorværdierne er udtryk for de forhold, som arten statistisk set foretrækker. Tallene udtrykker en placering på hver deres 9-trins skala, og de vises altid i samme rækkefølge: Lys, temperatur, havnærhed/kontinentalitet, fugtighed, syre/base, kvælstof. Hvis værdien angives med et "x", betyder det, at arten ikke reagerer på forskelle inden for denne miljøfaktor.

Note

Litteratur 
 Martin Bjerg og Kaj Helberg: Vild Natur i Danmark, 2002 
 Erik Buchwald og Søren Søgaard (red.): Danske Naturtyper, 2001 
 Valdemar Mikkelsen: Planteøkologi og danske plantesamfund, 1980 
 Arne Nørrevang m.fl.: Danmarks natur (især bind 2), 1968 
 Per S. Sundberg (red.): Danske Jordbundsprofiler, 1999 
 Henrik Vejre og Thomas Vikstrøm: Guide til det danske landskab, 1995

Eksterne henvisninger 
 Indikatorarter i græsplæner 

Økologi